De Engelstalige benaming voor ziekenhuis
Hospital (County Limerick), een stad in Ierland
Hospital (1970), een documentaire uit 1970
The Hospital (1971), een zwarte komediefilm uit 1971
The Hospital (2013), een horrorfilm
Hospital (1997), een Britse komedie uit 1997
The Hospital (televisieserie), een Taiwanese dramaserie uit 2006
Hospital Records, een Brits platenlabel
Janette Turner Hospital (1942), Australisch schrijfster

Zie ook  
 Hopital